centrale patroongenerator,  neuraal netwerk voor ritmische bewegingen
Fast-moving consumer goods of consumer packaged goods, consumentengoederen met hoge omloopsnelheid
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, voor studie van Nederlandse parlementaire geschiedenis
CpG-eiland, gebiedstype in het genoom van veel levensvormen (eukaryoten)
Cappadocisch, Turks-Griekse mengtaal met code cpg (ISO 639-3)
CPG-Divas, zanggroep met Carolina Dijkhuizen (Cathy, Peggy, Gitty)
Checklist Pijngedrag, pijnobservatielijst voor personen met een uitingsbeperking of verstandelijke beperking
.cpg, bestandsformaat bij de Shapefile-standaard voor uitwisseling van geografische informatie